KKR se može odnositi na:

 Programiranje za krajnjeg korisnika
 -{Accel-KKR}-, preduzeće
 -{Kohlberg Kravis Roberts}-, preduzeće